La polyphagie peut avoir deux sens en français :  

 En médecine, la polyphagie, du grec ancien polyphagía (« trop manger »), est un désordre alimentaire qui se traduit par une faim excessive,
 En zoologie, la polyphagie, du grec ancien polús (nombreux) et phágos (« mangeur »), est un régime alimentaire normal chez les espèces qui mangent plusieurs types d'aliments, notamment les omnivores.

Voir aussi

Notes et références